Шетланд  —  острова
 Шетланд (телесериал) — британский телесериал телекомпании ITV Studios
 Шетланд (избирательный округ)  —  одномандатный избирательный округ в Шотландский парламент